Zverev (masculin ; ) ou Zvereva (féminin ; ) est un patronyme d'origine russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexander Michailowitsch Zverev (1960-), joueur de tennis russe ;
 Alexander Zverev (1997-), joueur de tennis allemand, fils du précédent ;
 Mischa Zverev (1987-), joueur de tennis allemand, également fils d'Alexander Michailowitsch et frère d'Alexander ;
 Maria Zvereva (1950-), scénariste russe ;
 Natasha Zvereva (1971-), joueuse de tennis soviétique puis biélorusse ;
 Nikolaï Zverev (1832–1893), pianiste et pédagogue russe, maître de Scriabine et Rachmaninoff ;
 Nicolas Zverev (1888-1965), danseur et maître de ballet franco-russe.

Patronyme russe